Frachter steht für folgende Begriffe aus der Logistik: 

 Frachtschiff, ein Handelsschiff, das von der Konstruktion her ausschließlich oder vorzugsweise zum Transport von Frachtgut vorgesehen ist
 Frachtflugzeug, ein Flugzeug zum Transport von kommerzieller Luftfracht